Het tennistoernooi van Wimbledon in 2006 bij de vrouwen werd voor de 113e keer gehouden. De Française Amélie Mauresmo won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Belgische Justine Henin-Hardenne met 2-6, 6-3 en 6-4 te verslaan.

Doordat Serena Williams niet meedeed en haar zus Venus in de vierde ronde werd uitgeschakeld, was het voor het eerst sinds 1999 een finale zonder een van de zussen Willams.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2006